Џејми Александер (; рођена 12. марта 1984. године у Гринвилу, Јужна Каролина) америчка је глумица.

Филмографија 

|-
| 2004. || Замка за веверице || -{Squirrel Trap}- || Сара||
|-
| 2006. || Место за одмор || -{Rest Stop}- || Никол Кароу||
|-
| 2006. || Друга страна || -{The Other Side}- || Хана Томпсон||
|-
| 2007. || Свето тло || -{Hallowed Ground}- || Лиз Чејмберс||
|-
| 2011. || Љубав и други стимуланси || -{Love & Other Drugs}- || Карол||непотписана
|-
| 2011. || Тор || -{Thor}- || Сиф||
|-
| 2012. || Савана || -{Savannah}- || Луси Стабс||
|-
| 2013. || Последња битка || -{The Last Stand}- || Сара Торанс||
|-
| 2013. || Судар || -{Collision}-|| Тејлор Долан||
|-
| 2013. || Тор: Мрачни свет || -{Thor: The Dark World}- || Сиф||
|-
| 2015. || Лондонска поља || -{London Fields}- || Хоуп Клинч||
|-
| 2015. || Прекршена обећања || -{Broken Vows}- || Тара Блум||
|-
| 2022. || Тор: Љубав и гром || -{Thor: Love and Thunder}- || Сиф ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
| 2005. ||Увек је сунчано у Филаделфији || -{It's Always Sunny in Philadelphia}- || Тами||епизода: -{Underage Drinking: A National Concern}-
|-
| 2006. || Нерешено || -{Standoff}- || бариста||епизода: -{Pilot}-
|-
| 2006–2007. || Чувај ме || -{Watch Over Me}- || Кејтлин Портер||58 епизода
|-
| 2007–2009. ||Кајл XY || -{Kyle XY}- || Џеси Холандер|33 епизоде||
|-
| 2009. ||Боунс || -{Bones}- || Моли Бригс||епизода: -{The Beaver in the Otter}-
|-
| 2009. ||Истражитељи из Мајамија || -{CSI: Miami}- || Џена Јорк||епизода: -{Flight Risk}-
|-
| 2011. ||Сестра Џеки || -{Nurse Jackie}- || Туни Пејтон||3 епизоде
|-
| 2011. ||Тајни послови || -{Covert Affairs}- || Рива Клајн||2 епизоде
|-
| 2012. || Перцепција || -{Ники Аткинс}- || Оливија||епизода: -{Messenger}-
|-
| 2014−2015. ||Агенти Ш.И.Л.Д.-а || -{Agents of S.H.I.E.L.D.}- || Сиф ||2 епизоде
|-
| 2015–2020. ||Слепа тачка || -{Blindspot}- || Тејлор Шо/Џејн До||главна улога
|-
| 2015. ||На ивици || -{The Brink}- || Гејл Свит||4 епизоде
|-
| 2021. ||Локи || -{Loki}- || Сиф ||непотписана; епизода: Нексус догађај
|-
| 2021. ||Шта ако...? || -{What If...?}- || Сиф ||глас; епизода: Шта ако... би свет изгубио своје најмоћније хероје?
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1984.
Америчке глумице